

Personnalités 

 Grace Kelly (1929-1982), actrice américaine, princesse de Monaco ;
 Grace Kelly (1992-), musicienne de jazz ;
  (1877–1950), peintre et critique d'art.

Titres 

 Grace de Monaco, film réalisé par Olivier Dahan et sorti en 2014 ;
 Grace Kelly, chanson de Mika sortie en 2007 et single extrait de son premier album Life in Cartoon Motion. .